Kigen ist der Familienname folgender Personen:

 Kaan Kigen Özbilen,  (Mike Kipruto Kigen; * 1986), türkischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Benjamin Kigen (* 1993), kenianischer Hindernisläufer
 Moses Kipkosgei Kigen (* 1983), kenianischer Langstreckenläufer
 Norbert Kigen (* 1993), kenianischer Marathonläufer
 Simon Kigen (* 1961), kenianischer Langstreckenläufer

 Wilson Kipkemboi Kigen (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer

Sonstige Verwendungen:
 Dōgen Zenji, auch Eihei Dōgen Kigen oder Eihei-ji (1200–1253), Lehrer des Zen-Buddhismus und Abt
 Ōsama Game: Kigen, Titel einer japanischen Mangaserie des Autors Nobuaki Kanazawa, der beim Verlag Futabasha erschien
 Kigen-setsu (japanisch: Kigen-Fest), Fest im Shintō-Schrein Kashihara-jingū am 11. Februar, dem Jahrestag der Thronbesteigung von Jimmu-tennō
 Shin Kigen, christlich-sozialistische Zeitschrift in Japan; siehe: Kinoshita Naoe
 Kigen-in, Bezirk des Tempels Engaku-ji in Kita-Kamakura